Juan Carlos Maldonado, futbolista argentino.
 Juan Carlos Maldonado (actor chileno), actor chileno.